hxg

Geografia 
 Ope – area urbana del comune di Östersund (Svezia)

Sigle 
 Operator product expansion – nella teoria quantistica dei campi
 Ordine pubblico economico
 Oscillating Piston Engine – motore toroidale